Plusieurs pèlerinages ont pour destination (ou, dans un cas, pour origine) la cathédrale Notre-Dame de Chartres. La plupart d'entre eux partent de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces pèlerinages, même s'ils s'inscrivent dans une tradition médiévale, ont surtout connu un renouveau au , dans la lignée de Charles Péguy. Les plus connus de ces pèlerinages sont :

 le pèlerinage étudiant à Chartres, qui a lieu généralement aux Rameaux ;
 le pèlerinage de Chrétienté, à la Pentecôte ;
 le pèlerinage de Tradition, de Chartres à Paris, à la Pentecôte.